Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 125001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 8 października 2001 do 18 grudnia 2001. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer. 

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

125001-125100

125101-125200

125201-125300

125301-125400

125401-125500

125501-125600

125601-125700

125701-125800

125801-125900

125901-126000

Przypisy 

Lista planetoid 125001-126000